Диаспороло́гия, или карпоэколо́гия, — раздел ботаники, изучающий закономерности распространения диаспо́р.

Диаспора 

Диаспо́ра (от  — рассеиваю, распространяю), или пропа́гула (от , — распространяю) — часть растения, естественным образом отделяющаяся от него и служащая для размножения.

Различают:
 вегетативные диаспоры — клубни, клубнелуковицы, луковицы и другие;
 генеративные диаспоры — семена и плоды у семенных растений, споры у споровых растений.

Карпология 

Иногда карпоэкологию понимают в более узком смысле — как раздел карпологии (науки о плодах и семенах), изучающий закономерности распространения плодов и семян.

Способы распространения диаспор 
Многообразие способов распространения диаспор может быть разделено на две большие группы — способы, связанные и не связанные с использованием внешних факторов (эти способы называются соответственно аллохория и автохория).

Внешние же факторы можно разделить на биотические (то есть связанные с жизнедеятельностью других организмов) и абиотические.

 Для многих из этих способов существуют специальные названия, оканчивающиеся на -хо́ри́я (от  (choreo) — «продвигаюсь», «распространяюсь»). В одних источниках приводится ударение только на предпоследнюю гласную, в других — допускается возможность ударения как на предпоследнюю, так и на третью от конца гласную. Иногда к растениям, для которых свойственна определённая -хория, применяют соответствующее наименование -хоры — например, растения, для которых свойственна зоохория, называются зоохорами.

Перечень специальных названий:
 автохори́я (от  «сам» и -хория) — распространение диаспор без участия каких-либо посредников;
 автомеханохори́я (от  «сам»,  «орудие» и -хория) — распространение семян в результате разбрасывания их вскрывающимися плодами (другое название — механохория); автомеханохория свойственна, к примеру, для ;
 механохори́я (от  «орудие» и -хория) — распространение семян в результате разбрасывания их вскрывающимися плодами (другое название — автомеханохория);
 барохори́я (от  «тяжесть» и -хория) — опадение семян под действием собственной массы;
 аллохори́я (от  «другой» и -хория) — распространение диаспор при помощи внешних факторов, например, человека, животных, ветра или воды.
 анемохори́я (от  «ветер» и -хория) — распространение диаспор с помощью ветра;
 анемоаэрохори́я (от  «ветер»,  «воздух» и -хория) — разновидность анемохории, при которой диаспоры распространяются по воздуху;
 анемогеохори́я (от  «ветер»,  «земля» и -хория) — разновидность анемохории, при которой диаспоры распространяются, перемещаясь с помощью ветра по поверхности почвы — например, у ;
 анемогидрохори́я (от  «ветер»,  «вода» и -хория) — разновидность анемохории, при которой диаспоры распространяются, перемещаясь с помощью ветра по поверхности воды — например, у , ;
 анемохионохори́я (от  «ветер»,  «снег» и -хория) — разновидность анемохории, при которой диаспоры распространяются, перемещаясь с помощью ветра по поверхности снежного покрова — например, у , ;
 антропохори́я (от  «человек» и -хория) — распространение диаспор, происходящее как следствие деятельности человека;
 непреднаме́ренная антропохори́я, или случа́йная антропохори́я, — разновидность антропохории: распространение диаспор, являющееся побочным результатом деятельности человека;
 агестохори́я — распространение диаспор транспортом;
 спейрохори́я — непреднамеренное распространение диаспор сорных растений, происходящее путём засорения семенного материала;
 эргазиохори́я (от  «деятельный» и -хория) — непреднамеренное распространение диаспор сорных растений сельскохозяйственными орудиями;
 преднаме́ренная антропохори́я — разновидность антропохории: сознательное распространение диаспор человеком;
 баллистохори́я (от  «бросаю» и -хория) — распространение семян путём их разбрасывания при раскачивании растений некими агентами (ветром, животными); к примеру, баллистохория свойственна для представителей семейства ;
 гидрохори́я (от  «вода» и -хория) — распространение диаспор с помощью воды (водных течений);
 зоохори́я (от  «животное» и -хория) — распространение диаспор с помощью животных;
 эндозоохори́я (от  «внутри»,  «животное» и -хория) — разновидность зоохории, при которой животные поедают плоды целиком, а находящиеся внутри них семена проходят через пищеварительный тракт и оказываются снаружи вместе с экскрементами; предположительно, эта разновидность зоохории является наиболее древней;
 эпизоохори́я (от  в данном случае — «после» в значении «следование за кем-либо, чем-либо»,  «животное» и -хория) — разновидность зоохории, при которой плоды и семена переносятся животными, прикрепившись к их телу с помощью специальных приспособлений (щетинок, колючек, крючочков) или приклеившись;
 эриохори́я (от  — «шерсть» и -хория) — разновидность зоохории, при которой плоды и семена переносятся, прикрепившись к шерсти животных.
 синзоохори́я (от  — «вместе»,  «животное» и -хория) — разновидность зоохории, при которой плоды и семена переносятся животными вместе с гнездовым материалом или размещаются ими в укромных местах в качестве кормовых запасов;
 заурохори́я (от  — «ящерица» и -хория) — распространение диаспор с помощью пресмыкающихся; к примеру, на Галапагосских островах плоды некоторых кактусов распространяются черепахами;
 ихтиохори́я (от  — «рыба» и -хория) — распространение диаспор с помощью рыб; такой способ свойственен, к примеру, для : к моменту созревания плодов стебель слабеет и изгибается, а поскольку эти растения растут рядом с водоёмами, плоды оказываются у самой поверхности воды;
 энтомохори́я (от  — «насекомое» и -хория) — распространение диаспор с помощью насекомых;
 мирмекохори́я (от  — «муравей») — распространение диаспор с помощью муравьёв; разновидность энтомохории; обычно у семян, распространяемых муравьями, имеются ариллоиды (семенные придатки), которыми питаются муравьи; мирмекохория свойственна для ,  и многих других;
 орнитохори́я (от  — «птица» и -хория) — распространение диаспор с помощью птиц;
 диплохори́я (от  — «двойной» и -хория) — способ распространения диаспор, при котором действуют несколько факторов внешней среды (одновременно или последовательно).

См. также 
 Способы расселения растений

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Fruit and seed dispersal на сайте CAS (The Council for the Advancement of Standards in Higher Education): набор фотографий с пояснениями Проверено 9 апреля 2009 г.

Экология растений
Разделы ботаники